Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Anders Järryd 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (semifinali)
 Ivan Lendl (campione)
 Ivan Lendl (semifinali)
 Yannick Noah (terzo turno)
 Mats Wilander (secondo turno)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (terzo turno)
 Johan Kriek (quarti di finale)

 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Sandy Mayer (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Henri Leconte (primo turno)
 Hank Pfister (primo turno)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 Robert Van't Hof (secondo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1983